L'équipe d'Estonie de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs estoniens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération d'Estonie de basket-ball.

Historique 

L'équipe d'Estonie a existé au gré de l'existence de son pays. Elle participa aux premiers championnats d'Europe avant de disparaître fin 1939. Avec l'indépendance de l'Estonie en 1990, l'équipe se reforma, participant à l'Euro 1993 et à l'Euro 2001.

Parcours aux Jeux olympiques 
 1936 : 
 1992 : Non qualifiée
 1996 : Non qualifiée
 2000 : Non qualifiée
 2004 : Non qualifiée
 2008 : Non qualifiée
 2012 : Non qualifiée
 2016 : Non qualifiée
 2020 : Non qualifiée

Parcours aux Championnats du Monde 
 1994 : Non qualifiée
 1998 : Non qualifiée
 2002 : Non qualifiée
 2006 : Non qualifiée
 2010 : Non qualifiée
 2014 : Non qualifiée
 2019 : Non qualifiée

Parcours aux Championnats d'Europe des Nations

Joueurs marquants 
 Martin Müürsepp
 Tiit Sokk

notes et références

Liens externes 

  Site officiel

Estonie
Basket-ball en Estonie